Stiftung Naturschutz wird in mehreren Bundesländern für jeweils unterschiedliche Stiftungen benutzt:
 
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein 
Stiftung Naturschutz Berlin
Stiftung Naturschutz Hamburg, siehe Loki Schmidt Stiftung
Stiftung Naturschutz Thüringen